Unter Kapitulation versteht man einen Vertrag oder ein Abkommen, benannt nach Einteilung der Texte in Kapitel („capitule“, von lat. capitulum):

 Kapitulation, einseitige Unterwerfungserklärung
 Kapitulation (Truppenstellungsvertrag)
 Kapitulationen des Osmanischen Reiches, Privilegien befreundeter Mächte im Osmanischen Reich
 Kapitulation von Livland und Estland, Sonderrechte baltischer Provinzen im Russischen Reich
 Capitulación, von der kastilischen bzw. der spanischen Krone gewährte Privilegien
 Wahlkapitulation, Vereinbarungen im Vorfeld einer Wahl

Weiteres:
 Kapitulation (Album) von Tocotronic
 Bedingungslose Kapitulation

en:Capitulation
fr:Capitulation